А́брис (нем. Abriß — чертёж):
 Абрис — контур, набросок, очертание предмета, линия, показывающая форму какого-то объекта.

 Абрис в геодезии — сводка уравненных результатов измерения углов, произведённого в точках триангуляционной сети. Пункт, к которому относится такой абрис, часто называется пунктом абриса. Карл Гаусс в своих абрисах приводил лишь уравненные направления. Позже для всякого пункта тригонометрической сети показываются, кроме уравненных, «измеренные направления» и логарифмы расстояний между всеми визирными точками и точкой абриса.

 Абрис в съёмочных и обмерных работах обозначает схематический план, сделанный от руки, с обозначением данных полевых измерений, необходимых для построения точного плана или профиля.

 Абрис в литографии — очертание на прозрачном листе, желатиновой плёнке или кальке, границ всех красок, на которые литограф разбивает оригинал. Эти границы переносятся для каждой краски на отдельный камень.

 Абрис в электротехнике — угол между моментом размыкания контактов прерывателя и максимальной ЭДС магнето.

 Абрис (издательство) — челябинское издательство, выпускающее картографическую продукцию и литературу по краеведению.
 АБРИС — комплексная спутниковая система навигации и целеуказания, применяющаяся на российском вертолёте Ка-50
 АБРИС — радиолучевой извещатель охраны периметра, работающий на частоте 61 ГГц.

В искусстве 
В песне «Перекаты»:

Примечания

Литература